Marinus Adrianus Koekkoek ist der Name folgender Personen:

* Marinus Adrianus Koekkoek der Ältere (1807–1868), niederländischer Maler 
 Marinus Adrianus Koekkoek der Jüngere (1873–1944), niederländischer Maler